Flera personer i den skotska släkten Graham har burit titeln earl av Montrose:

John Graham, 3:e earl av Montrose
James Graham, 5:e earl av Montrose

Skotska adelstitlar